Carl Kuntz ist der Name von

* Carl Kuntz (Maler) (1770–1830), deutscher Landschaftsmaler und Radierer
 Carl Kuntz (Politiker) (1881–1952), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister und Ehrenbürger von Piesteritz

Siehe auch
 Karl Kuntz
 Carl Kuntze
 Carl Kunz
 Karl Kunz
 Karl Kunze